Орле́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Орленко Андрій Вікторович — продюсер, тележурналіст, літератор, член Асоціації українських письменників, Національної спілки журналістів України.
 Орленко Андрій Тимофійович (1924—1981) — радянський військовослужбовець, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави, рядовий 159-го окремого саперного батальйону 112-ї стрілецької дивізії 60-ї армії 1-го Українського фронту; єфрейтор 159-го окремого саперного батальйону 112-ї стрілецької дивізії 13-ї армії; командир відділення 159-го окремого саперного батальйону, сержант.
 Орленко Віктор Миколайович (1961—2015) — учасник Євромайдану. Герой України.
 Орленко Леонід Михайлович (1925—1994) — український художник-монументаліст.
 Орленко Микола Іванович (1947) — український будівельник-реставратор. Герой України.
 Орленко Михайло Іванович (1884—1970?) — український радянський математик, педагог, професор
 Орленко Павло Дем'янович — український художник по гриму.
 Орленко Сергій Леонідович — голова Національного агентства екологічних інвестицій України.
 Орленко Сергій Миколайович — гравець чоловічої збірної Росії з волейболу.
 Орленко Тимофій Семенович (1901—1941) — радянський воєначальник.
 Орел-Орленко Іван Михайлович (1896—1937) — хорунжий Дієвої Армії УНР, український художник, представник школи «бойчукістів».
Українські прізвища
Прізвища на -енко